Кубок мира по конькобежному спорту 2015/2016 () — серия этапов соревнований по конькобежному спорту, которые проводились с 13 ноября 2015 года по 13 марта 2016 года. 

Было проведено 6 этапов. Первые два этапа прошли на высокогорных катках: 13-15 ноября 2015 года в Калгари и 20-22 ноября в Солт-Лейк-Сити, третий этап состоялся 4-6 декабря в Инцеле, четвёртый  — 11-13 декабря в Херенвене, пятый — 29-31 января в Ставангере, шестой —11-13 марта в Херенвене.

Календарь

Квалификационный норматив 
Для участия в Кубке мира спортсмен должен выполнить определенный норматив на дистанции на международных или национальных соревнованиях, прошедших после 1 июля 2014 года. Отдельные нормативы были утверждены для катков, кроме двух высокогорных крытых катков в Калгари и Солт-Лейк-Сити.

Зачёт на отдельных дистанциях 
 Итоговое положение (первые 10 спортсменов).

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

5000 и 10000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

3000 и 5000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт

Ссылки 
 Communication No.1958. ISU World Cup Speed Skating 2015/16 
 Зачёт Кубка мира 500 м (женщины)
 Зачёт Кубка мира 500 м (мужчины)
 Зачёт Кубка мира 1000 м (женщины)
 Зачёт Кубка мира 1000 м (мужчины)
 Зачёт Кубка мира 1500 м (женщины)
 Зачёт Кубка мира 1500 м (мужчины)
 Зачёт Кубка мира 3000/5000 м (женщины)
 Зачёт Кубка мира 5000/10000 м (мужчины)
 Зачёт Кубка мира командная гонка (женщины)
 Зачёт Кубка мира командная гонка (мужчины
 Зачёт Кубка мира масс-старт (женщины)
 Зачёт Кубка мира масс-старт (мужчины
 Зачёт Кубка мира командный спринт (женщины)
 Зачёт Кубка мира командный спринт (мужчины
 Результаты первого этапа
 Результаты второго этапа
 Результаты третьего этапа
 Результаты четвёртого этапа
 Результаты пятого этапа
 Результаты шестого этапа

Кубки мира по конькобежному спорту
2015 год в конькобежном спорте
2016 год в конькобежном спорте
Зимние виды спорта в сезоне 2015/2016
Кубок мира по конькобежному спорту 2015/2016